Eastham ist der Name folgender Personen:

 George Eastham (* 1936), englischer Fußballspieler
 Harry Eastham (1917–1998), englischer Fußballspieler
 Richard Eastham (1916–2005), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler

Eastham heißen folgende Orte:
 Eastham (England) im Metropolitan County Merseyside
 Eastham (Massachusetts) im Barnstable County, Massachusetts, USA

Im NRHP gelistete Objekte:
 Eastham Center Historic District, in Eastham, Massachusetts, ID-Nr. 99000560
 Eastham House, in Point Pleasant, West Virginia, ID-Nr. 88002669